Río de Cuevas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Almanzora, vattendrag, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Río de Cuevas (vattendrag i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar